Dimon ist der Familienname folgender Personen:

 J. Homer Dimon (1869–1951), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 James Dimon (* 1956), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager